Боровац је насељено место у саставу града Новске, у западној Славонији, Република Хрватска.

Историја 
Боровац се од распада Југославије до маја 1995. године налазио у Републици Српској Крајини.

Становништво 
Према резултатима пописа из 2011. године насеље Боровац има 273 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Боровац је имало 656 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе 

Новска
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Сисачко-мославачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Славонија
Западна Славонија
Бивша српска насеља